City University – università di Londra
City University – università di New York